Белая казарма () — поселение (железнодорожный разъезд) в Донском сельсовете Белебеевского района Республики Башкортостан.
 
Остановочный пункт 1436 км (платформа).

История 
Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з, ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:

8) в Белебеевском районе:

л) поселение железнодорожный разъезд Белая казарма Донского сельсовета

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Белебей): 15 км,
 центра сельсовета (Пахарь): 3 км,
 ближайшей ж/д станции (Глуховская): 11 км.

Население 
На 1 января 1969 года в ж.д. казарме проживали 39 человек; преимущественно русские.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Железнодорожные будки